Antena je lahko:
 antena, tipalka pri žuželkah
 antena, elektronska komponenta, namenjena oddajanju ali sprejemanju radijskih valov
 ime medija:
 Radio Antena, radijska postaja v Ljubljani
 Antena, časopisna priloga Dnevnika in Direkta, ki izhaja kot 14-dnevnik ob torkih.